Per Solti si può intendere:
 Georg Solti, direttore d'orchestra ungherese
 6974 Solti, asteroide